Mount hace referencia a varios artículos:

Véase:

Informática
mount,  comando de sistemas basados en Unix.

Además
(4182) Mount Locke, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
Con Elizabeth en Mount Dora, película de 2012.